NGC 3280A, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang
NGC 3280B, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang
NGC 3280C, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang